Daevid Allen, Australisch dichter en artiest
Dave Allen (acteur), Amerikaans televisie- en filmacteur
Dave Allen (bassist), Amerikaans oud-bassist van de hardcoreband Glassjaw
Dave Allen (komiek), Iers komiek
Dave Allen (zanger), Iers zanger en gitarist (van de groep HAL)
David M. Allen, Engels muziekproducer voor o.m. The Cure
David W. Allen, Amerikaans film en televisie animator
Davie Allan, Amerikaans rockgitarist

Zie ook 
David Allen (doorverwijspagina) (bestaat nog niet)